Рельинарс ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 17,81 км². Население – 727 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Покровителем города считается Сант Пере.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Transports Generals d'Olesa
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Rellinars Motor Club

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны